Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 315 dans le monde.

 Route fédérale 315 en Allemagne
 RS-315, au Brésil
 Route 315 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 315 au Québec, Canada
 Interstate 315 aux États-Unis
 Autoroute A315 en France
 Route nationale 315 en France 
  dans certains départements, en France